Го́воры () — село, Ракитянский сельский совет, Великобагачанский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5320284704. Население по переписи 2001 года составляло 140 человек.

Географическое положение 
Село Говоры находится на расстоянии до 1,5 км от сёл Андрущино, Малинщина и Ракита. По селу протекает пересыхающий ручей с запрудами.

Примечания